Mittelhausen – comune del dipartimento del Basso Reno, Francia
 Mittelhausen – frazione del comune di Allstedt, Germania